Cerveteri – comune della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio

Vini
Cerveteri bianco amabile
Cerveteri bianco frizzante
Cerveteri bianco secco
Cerveteri rosato
Cerveteri rosato frizzante
Cerveteri rosso amabile
Cerveteri rosso novello
Cerveteri rosso secco